Der Begriff Personenschifffahrt steht für:

 Binnenschifffahrt#Fahrgastschifffahrt, die zivile Personenbeförderung auf Binnengewässern

Siehe auch
 Basler Personenschifffahrt
 Personenschifffahrt auf der Donau
 Personenschifffahrt auf dem Edersee
 Personenschifffahrt auf dem Genfersee
 Personenschifffahrt auf dem Neckar
 Personenschifffahrt auf dem Rhein
 Personenschifffahrt Bad Säckingen
 Personenschifffahrt Gebr. Kolb
 Personenschifffahrt Stumpf